Frimann est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1761-1829), juge norvégien
, compositeur et réalisateur islandais
 (1856-1930), horticulteur et homme politique norvégien
 (1752-1839), poète norvégo-danois
Per Frimann (né en 1962), joueur danois de football
Vilhelm Frimann Bøgh (1862-1951), physicien norvégien
 (1817-1888), archiviste norvégien

Voir aussi

Homonymie de patronyme